Jean Dubos ist der Name folgender Personen:

* Jean-Baptiste Dubos (1670–1742), französischer Theologe, Ästhetiker und Historiker
 Jean-François Dubos (* 1945), französischer Industriemanager